All I Need (The Temptations), een nummer van de Amerikaanse mannengroep The Temptations uit 1967
All I Need (Air), een nummer van het Franse muziekduo Air uit 1998